Hasan I al-Hadżam – władca Maroka z dynastii Idrysydów (925–927)
 Hasan ibn Sabbah - przywódca nizarytów (zm. 1124)
 Hasan Abu Sad (1241-1254) – szarif Mekki 
 Hasan I – sułtan Maroka z dynastii Alawitów (1873–1894)